Résultats détaillés de l’édition 1969 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 26 mai au .

Faits marquants

La première levée du Grand Chelem de Rod Laver et la création du statut de Lucky loser 
En battant en finale, son compatriote Ken Rosewall, l'Australien Rod Laver réalise la première levée des quatre, constitutives de son second Grand Chelem  -après celui de 1962-, le premier de l'Ere Open... 

Le tableau du Simple Messieurs ayant compté 31 défections de dernière heure, lors de l’édition précédente, en , en raison des difficultés à rallier Paris lors des mouvements sociaux, les organisateurs décident, en ce printemps 1969, de repêcher dorénavant, par tirage au sort, les  « heureux perdants » du dernier tour qualificatif, pour éviter les déprogrammations dans le tableau final, à la suite des forfaits tardifs de certains participants, et ne pas exonérer de match leurs adversaires initiaux, à l’exception des têtes de série qui ne pouvant -à l’époque- se voir opposer à ces perdants « repêchés », se trouvent ainsi qualifiés d'office pour le tour suivant. Le statut de Lucky loser, ainsi créé, sera progressivement adopté par les trois autres tournois du Grand Chelem. L'Iranien Mohammad Reza Akbari et l'Australien Alvin Gardiner en seront les deux premiers bénéficiaires de l'histoire.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 

Pour la première fois,  afin de faire face au nombre croissant de postulantes, un tableau qualificatif de 64 joueuses, délivre, au terme de 3 tours, 8 sésames pour le tableau final. Anne-Marie Rouchon et Nicole Cazaux sont les deux premières Françaises de l'histoire du tournoi, à s'extraire de l'épreuve, déjà en vigueur depuis 12 ans chez les Messieurs, pour rallier le tableau final.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
27 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1969 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1969
France
France
Sport en France en 1969
Sport en mai 1969
Tennis en juin 1969